Скарышев:

 Скарышев — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Радомский повят.
 Скарышев — гмина (волость) в Польше, входит в Радомский повят, Мазовецкое воеводство.